Лев Семёнович Мячин (27 мая 1939, Ушинка, Пензенская область — 15 апреля 2013, Волгоград) — советский и российский военачальник. Помощник начальника Генерального штаба Вооружённых Сил РФ, генерал-лейтенант.

Биография 
Лев Мячин родился 27 мая в 1939 году в Ушинке Пензенской области. В Вооруженных силах с 1959 года.

Окончил Ташкентское высшее общевойсковое командное училище им. Ленина, с отличием. Служил командиром горно-стрелкового взвода в Новороссийске. Проходил службу в Венгрии, в Дальневосточном военном округе старшим офицером связи корпуса, затем помощником начальника оперативного отделела штаба корпуса. Военную академию имени М. В. Фрунзе окончил с отличием.

Служил на Украине являлся командиром мотострелкового батальона, начальником штаба полка, командиром полка, начальником штаба дивизии, командиром дивизии. С 1984 по 1986 год служил в Афганистане в качестве военного советника командира 3-го армейского корпуса. 

С 1986 года —начальник штаба 34-го армейского корпуса Волгоград. Затем вновь служба на Дальнем Востоке, с 1988 года — командировка в Эфиопию, старшим коллектива военных советников при 3-й революционной армии, служил в Афганистане — в качестве начальника штаба Аппарата Главного военного советника.

Дважды ранен

С 2003 года в отставке. Отец двоих детей

После службы 
После окончания службы занимался ветеранским движением. Жил и работал в Волгограде. Руководитель группы инспекторов в Волгоградской области, председатель некоммерческого Фонда «Ветеран Волгоградской области», председатель Совета стариков станичного казачьего общества «Станица Пластунская», заместитель председателя движения «За казачий Дон». Ведущий инспектор группы инспекторов Объединённого стратегического командования Южного военного округа. 

Всю свою жизнь посвятил служению Родине. Опытный военачальник, он оказывал помощь в подготовке и проведении сборов и учений, принимал участие в проведении инспекторских проверок в воинских частях. Последние годы много внимания уделял работе с молодежью.

Умер 15 апреля 2013 года в Волгограде. Похоронен с воинскими почестями на Дзержинском (Моторном) кладбище .

Награды 
 Орден Красного Знамени
 Орден Красной Звезды
 Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (6 апреля 1970)
 Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «300 лет Российскому флоту»
 Медаль «Ветеран Вооружённых Сил СССР»
 Медаль «За укрепление боевого содружества»
 Юбилейная медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР»
 Юбилейная медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР»
 Юбилейная медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР»
 Медаль «За безупречную службу» I степени
 Медаль «За безупречную службу» II степени
 Медаль «За безупречную службу» III степени
 Медаль «За ратную доблесть» и др.
 Нагрудный знак «Воину-интернационалисту» 
 Медаль «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа»
 Ордена и медали Демократической Республики Афганистан и Республики Афганистан

Память 
 На могиле установлен надгробный памятник
 05.06.1996 года Л. С. Мячину присвоено звание почётного гражданина города Нижний Ломов Пензенской области
 Постановлением Волгоградского городского Совета народных депутатов от 16.03.1998 генерал-лейтенант запаса Л. С. Мячин награждён памятным знаком города-героя Волгограда «За верность воинскому долгу»

Комментарии

См. также 
 Северо-Кавказский военный округ

Примечания

Ссылки 
 Мячин Л. С.
 В Волгограде простятся с генерал-лейтенантом Львом Мячиным
 Записки генерала афганской войны

Выпускники Ташкентского высшего общевойскового командного училища
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Инспектора Группы инспекторов ОСК ЮВО
Награждённые нагрудным знаком «Воину-интернационалисту»
Участники Афганской войны (1979—1989)
Почётные граждане города Нижний Ломов